Let's Talk About Love (Modern Talking), een album uit 1985 van de Duitse synthpop- en danceband Modern Talking
 Let's Talk About Love (Céline Dion), een album uit 1997 van de Canadese zangeres Céline Dion
 Let's Talk About Love (EP van Seungri), een EP uit 2013 van de Zuid-Koreaanse zanger Seungri
 Let's Talk About Love (album van Seungri), een uitgebreidere versie van voorgaande EP, eveneens uit 2013